Live in Hyde Park kan syfta på:

 The Rolling Stones: Live in Hyde Park (1969, film) 
 Eric Clapton: Live in Hyde Park (1998, DVD)
 Red Hot Chili Peppers: Live in Hyde Park (2004, CD)
 Foo Fighters Live in Hyde Park (2006, DVD)